Schinzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Francesca Schinzinger (1931–1995), deutsche Historikerin
 Joseph Anton Schinzinger (1753–1827), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Robert Schinzinger (1898–1988), deutscher Philosoph und Germanist